John Wayne — ator norte-americano
John Wayne (cantor) — músico jamaicano
John Wayne (canção) — canção de Lady Gaga
John Wayne Gacy — assassino em série norte-americano

Desambiguações de antropônimos